Ez a lista a Varjúdombi meleghozók című magyar rajzfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Televíziós sorozatok epizódlistái